Усівка — колишня назва міста Олександрія.

Села:
 Усівка — Київська область, Згурівський район
 Усівка — Полтавська область, Пирятинський район